Mithridate II peut désigner :

 Mithridate II de Cius, dynaste de la cité grecque de Cius ;
 Mithridate II du Pont, roi du Pont de 220- ;
 Mithridate II de Parthie, roi de Parthie ayant régné de 123 à  ;
 Mithridate II de Commagène, roi de Commagène ayant régné de 38 à  ;
 Mithridate II du Bosphore, roi du Bosphore de 38-39 à  44 ap. J.-C. et de Colchide de 41 à 44 ap. J.-C.

Voir aussi